UFC on ESPN: Wittaker vs. Gastelum, известный также как UFC on ESPN 22 или UFC Vegas 24 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 апреля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Роберт Уиттакер победил Келвина Гастелума единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира изначально был запланирован бой в среднем весе между бывшим чемпионом UFC австралийцем Робертом Уиттакером (#1 в рейтинге) и бывшим претендентом на чемпионский титул бразильцем Паулу Костой (#2 в рейтинге).

Изменение заглавного события турнира 
16 марта стало известно, что Коста снялся с боя. В качестве причины отказа со стороны бойца был озвучен перенесённый недавно «тяжелый» случай гриппа, который лишил его возможности должным образом подготовиться к пятираундовой схватке. В этот же день организаторами была найдена замена Косте для заглавного поединка в лице Келвина Гастелума (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои 

[*] Рейтинг Стивенсона в Топ-15 полулёгкой весовой категории.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Трейси Кортес не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперницы;

[***] Из-за проблем со сгонкой веса у Зары Ферн её поединок с Жозиани Нунис был отменён.

Результаты турнира 

[****] Преждевременное прекращение боя. Романов не смог продолжить поединок после того, как соперник нанёс ему случайный удар в пах.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Роберт Уиттакер vs. Келвин Гастелум
 Выступление вечера: Джеральд Миршарт и Тони Грейвли

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
21 апреля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN